Павел Мальков:
 Мальков, Павел Алексеевич (род. 1978) — российский кинорежиссёр.
 Мальков, Павел Васильевич (1900—1953) — советский живописец, книжный иллюстратор, плакатист.
 Мальков, Павел Дмитриевич (1887—1965) — российский революционер, комендант Смольного и Московского Кремля.
 Мальков, Павел Михайлович (1904—1983) — начальник Управления НКВД по Архангельской области, генерал-майор.